Oswaldbach und Oswaldgrabenbach sind Gewässernamen:

 Oswaldbach (Große Mittweida), rechter Zufluss der Großen Mittweida in Wildenau, Stadt Schwarzenberg, Erzgebirgskreis, Sachsen 
 Oswaldbach oder Oswaldgrabenbach (Kainach), rechter Zufluss der Kainach bei Jagglwirt, Kainach bei Voitsberg, Weststeiermark
 Oswaldbach (Schirningbach), rechter Zufluss des Schirningbachs (zur Mur bei Gratwein) bei Schirning, Gemeinde St. Oswald bei Plankenwarth, Weststeiermark
 Oswaldbach, deutscher Name des Ožbaltski potok in der Untersteiermark, Slowenien